A43 (software), een computerprogramma
Een verkeersweg:
A43 (Duitsland), zie Bundesautobahn 43
A43 (Frankrijk)
A43 (Groot-Brittannië)
A43 (Noord-Ierland)
A43 (Portugal)
A-43 (Spanje)